Абдул Муса Зубайру (; 3 октября 1998, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Тренчин».

Карьера 
Абдул является воспитанником клуба «ГБС Академи».

В начале 2017 года полузащитник подписал контракт со словацким «Тренчином». В составе нового клуба Зубайру дебютировал 25 февраля в игре со «Слованом» из Братиславы. Уже в следующем матче с «Татраном» Абдул отметился первым забитым мячом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика игрока в чемпионате Словакии
 Профиль на сайте futbalnet.sk

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Тренчин»